Данилко — українське прізвище.

Персоналії 
 Данилко Андрій Михайлович (*1973) — український український актор, співак, сценарист, телеведучий, композитор.
 Данилко Леонід Антонович (1955) — український архітектор.
 Данилко Роман Ярославович (*1972) — український футболіст, півзахисник.

Українські прізвища